

Прізвище 

 Джон Гокінс, Сер Джон Гокінс (англ. John Hawkins, John Hawkyns; нар. 1532, Плімут — пом. 12 листопада 1595, Карибське море) — англійський адмірал, флотоводець, підприємець.
 Баррі Гокінс, Ба́ррі Го́кінс (англ. Barry Hawkins нар.23 квітня 1979(19790423)) — англійський професіональний гравець в снукер.
 Тейлор Гокінс (; 1972—2022) — американський музикант, широко відомий як барабанщик рок-групи Foo Fighters, з якою він записав вісім студійних альбомів у період з 1999 по 2021 роки.

 Гокінс (округ, Теннессі), Округ Гокінс () — округ (графство) у штаті Теннессі, США.
 Пола Гокінс, Паула Фікес Гокінс (англ. Paula Fickes Hawkins; нар. 24 січня 1927, Солт-Лейк-Сіті, Юта — пом. 4 грудня 2009, Вінтер-Парк, Флорида) — американський політик-республіканець, сенатор США від штату Флорида з 1981 по 1987.
 Джим Гокінс, Джеймс (Джим) Гокінс () — позитивний головний діючий герой роману Роберта Луїса Стівенсона «Острів скарбів».

Топонім

Гокінс — місто, штат Техас
 Гокінс — місто, штат Вісконсин
 Гокінс — селище, штат Вісконсин